Nyvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun och Strömsunds kommun,  (69,2 ha)
Nyvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn